Breithorngletscher ist der Name folgender Gletscher in der Schweiz:

 Breithorngletscher (Lauterbrunnen) Gletscher im Kanton Bern in der Gemeinde Lauterbrunnen
 Breithorngletscher (Zermatt) Gletscher im Kanton Wallis in der Gemeinde Zermatt